Carroll Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Carroll Hill (Massachusetts)	
 Carroll Hill (Montana)	
 Carroll Hill (Cattaraugus County, New York)	
 Carroll Hill (Delaware County, New York)	
 Carroll Hill (West Virginia)